Бозуль:

 Бозуль — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Аверон. 
 Бозуль — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Аверон.